Бармер:

 Бармер — город в штате Раджастхан, Индия.
  Бармер — округ в штате Раджастхан, Индия.